Эрмет — имя, которое носили некоторые святые:

 Эрмет, умер ок. 120 года, мученик. Прибыл в Рим из Греции, был принят папой Римским Дамасием. Пострадал и был погребён на кладбище , что на старой Соляной дороге. Память 28 августа
 Эрмет, мученик. Родом из Видина, Мёзия, что в современной Болгарии. Память 30 декабря.

Примечания 

Святые по алфавиту
Христианские мученики
Католические святые